

Localidades

Rocky Ridge (Ohio)
Rocky Ridge (Utah)

Desambiguações de topônimos